

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le halo galactique est une région de l'espace entourant les galaxies spirales.
 Halo est un anneau de la planète Jupiter.

Biologie 
 En anatomie, le halo ou aréole est la zone située autour du mamelon des seins.

Physique 
 En optique, un halo est un phénomène optique (cercle ou taches de lumière apparaissant autour du Soleil, de la Lune ou d'une source de lumière puissante).
 En physique nucléaire, un halo est une extension de matière de faible densité au-delà des « limites classiques » du noyau. Voir noyau à halo.

Mathématiques 

 En analyse non standard, le halo d'un point est l'ensemble des points qui en sont infiniment proches.

Aéronautique 
 Halo est le nom de code OTAN de l'hélicoptère soviétique Mil Mi-26.

Astronautique 
 HALO est un module de la station spatiale lunaire Lunar Gateway.

Sciences humaines et sociales 
 En psychologie, l'effet de halo est un biais cognitif affectant la perception que l'on a des gens.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Halo est un film indien de Santosh Sivan sorti en 1996.
 Halo Legends est un film d'animation constitué de plusieurs histoires.
 Halo est une série télévisée américaine de science-fiction militaire.

Cuisine 
 Le halo-halo est un dessert populaire philippin.

Jeux vidéo 
 Halo est le nom d'une série de jeux vidéo développée par Bungie et désormais développée par 343 Industries.
 Halo: Combat Evolved, couramment appelé Halo ou Halo CE, est le premier jeu vidéo de cette série mettant en scène le Spartan 117. Il est sorti en 2001 sur Xbox, et en 2003 sur PC. Le jeu a été réédité dans une version en haute définition nommée Halo: Combat Evolved Anniversary, développée par 343 Industries et sortie le  (10 ans après Halo CE) sur Xbox 360.
 Halo 2 est la suite de Halo: Combat Evolved est sortie en .
 Halo 2 Vista est un portage de Halo 2 sur PC sortie le . Cet épisode quasi similaire à la version Xbox, est doté néanmoins d'un éditeur de cartes complet et de graphismes améliorés par rapport à sa précédente version sur la console.
 Halo 3 est la suite directe de Halo 2 qui est sortie en , sur Xbox 360. Bungie l'annonce comme la fin de cette trilogie dédiée « à cette partie de l'histoire du master chief ».
 Halo Wars est un jeu de stratégie en temps réel développé par Ensemble Studios (développeur de Age of Empire sur PC). Il est sorti fin  et se déroule vingt ans avant les premiers événement de halo pendant les premiers combats entre l' et les covenants.
 Halo 3: ODST est une extension de Halo 3 sortie sur Xbox 360 le .
 Halo: Reach est un préquel de Halo: Combat Evolved, sortie le .
 Halo: Combat Evolved Anniversary est un remake du premier jeu de la série : Halo: Combat Evolved.
 Halo 4 est le premier épisode de la nouvelle trilogie suivant les événements de Halo 3, développé par 343 Industries et dont la sortie s'est faite le .
 Halo est un projet d'adaptation cinématographique dans l'univers de Halo, prévu initialement pour l'été 2012. Le projet est actuellement en attente. Récemment, Steven Spielberg s'est bien penché sur le sujet et pourrait être le producteur.
 Halo 2 Anniversary est un remake de Halo 2 pour le  de Halo.
 Halo est une série de romans se déroulant dans l'univers des jeux vidéo du même nom.
 Halo 5: Guardians est le deuxième épisode de la nouvelle trilogie suivant les événements de Halo 4, développé par 343 Industries et dont la sortie s'est faite le .
 Halo Infinite est le troisième épisode de la nouvelle trilogie, faisant suite aux événements de Halo 5, sorti le 8 décembre 2021.
 Les Halos sont les immenses structures spatiales en forme d'anneau sur lesquels se déroulent une partie de l'histoire des jeux vidéo Halo: Combat Evolved, Halo 2 et Halo 3.

Littérature 
 Halo est un roman de l'auteur anglo-saxon de Paul Cook.

Musique

Instruments 
 Halo est un son synthétique.

Album 
 Halo est un album du groupe Current 93 sorti en 2004.

Chansons 
 Halo est une chanson de Texas (groupe) sur l'album White on Blonde (1997).
 Halo est une chanson de Bethany Joy Lenz.
 Halo est une chanson de Depeche Mode.
 Halo est une chanson de  ;
 Halo est une chanson de Machine Head sur l'album The Blackening (2007).
 Halo est une chanson de Soil sur l'album Scars (2001).
 Halo est une chanson des Pussycat Dolls sur l'album Doll Domination (2008).
 Halo est une chanson de Beyoncé sur l'album I Am... Sasha Fierce (2008) ;
 Halo Bloc Party est une chanson de Bloc Party sur l'album Intimacy (2008).
 Halo est une chanson de Starset sur l'album Transmissions (2014).

Classement 
 Halo est un classement officiel et chronologique des œuvres du groupe Nine Inch Nails.

Groupe 
 Halo est un groupe australien mélangeant industriel, hardcore et grindcore.
 Halo est un boys band sud-coréen.

Religion 
 En religion, un halo ou auréole est une lueur circulaire représentée autour de la tête de certains personnages dans l'art chrétien.

Sigle 

 En parachutisme militaire, HALO est l'acronyme d'origine anglaise de high altitude low opening qui définit un type de saut.

Sports 
 En compétition automobile, le halo, sorte d'arceau de sécurité, est une structure de protection frontale du cockpit des monoplaces pour protéger la tête des pilotes d'un choc avec un objet en mouvement.

Vie courante 
 Le halo lumineux est le halo généré par l'éclairage artificiel extérieur, la nuit, qui contribue à la pollution lumineuse.

Anthroponyme 
 Chez les Afars, ethnie de la corne de l'Afrique (Djibouti, Érythrée, Éthiopie) Halo est un prénom féminin.

Toponyme 
 Aux États-Unis, Halo est le nom d'une ville située en Virginie-Occidentale.

Notes et références